Haversjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Haversjön (Björnlunda socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (53,9 ha)
Haversjön (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (5,21 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn